Арон Мерино има више значења:

 Арон Мерино (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Арон Мерино, Колонија (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику